El Torneig de Munic 2018, oficialment conegut com a BMW Open 2018, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 103a edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 6 de maig del 2018 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista local Alexander Zverev va defensar el títol aconseguit l'any anterior i ho va fer sobre el seu compatriota Philipp Kohlschreiber, que disputava la seva sisena final a Munic, amb tres títols i tres derrotes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018